El liard (oord en neerlandés) fue una moneda de plata antigua de Francia y los Países Bajos. La moneda fue creada para los Países Bajos por Carlos V. Tenía el valor de medio gros de doce mites.
Posteriormente, ya con Felipe II, el liard pasa a ser una moneda de cobre para uso en los Países Bajos Españoles. El primer liard que localizamos, se remonta a 1574 en el condado de Holanda, tras la isurrección, aunque a nombre de Felipe II con la leyenda PHS• D:G• HISP• Z• REX• COMES• HO• (H.v.G:263-11) con la denominación liard de 12 mites.
Le siguen en fecha a partir de 1578 los de los estados: Brabante, Gueldres, Flandes, Artois, Tournai y otros, todos ellos con el busto de rey.
También en fechas posteriores se acuñaron liards en vellón pobre (104‰) pero en muy poca cantidad (25.645 piezas) en las cecas de Brabante y Gueldres

También se conoce como liard a la moneda de Francia, creada por Luis XI. Estaba hecha de cobre, y en ocasiones de vellón, una aleación de cobre y plata. Los últimos datos señalan que en 1792 cayó en desuso, y en 1856 se eliminó como moneda. En la época, un liard valía tres dineros, o una cuarta parte de 5 céntimos de franco.

Monedas de los Países Bajos
Monedas de Francia
Monedas fuera de curso
Monedas de Europa